Tetsuya Harada (jpn. 原田 哲也, Harada Tetsuya), (Chiba, perfektura Chiba, Japan, 14 lipnja 1970.), bivši japanski vozač motociklističkih utrka.

Životopis i karijera

Uspjesi u prvenstvima  
 Svjetsko prvenstvo - 250cc  
 prvak: 1993. 
 drugoplasirani: 1995., 2001. 
 trećeplasirani: 1997., 1998. 

 Svejapansko prvenstvo - 250cc 
 prvak: 1992. 
 drugoplasirani: 1990., 1991. 

 Japansko juniorsko prvenstvo - 125cc 
 prvak: 1988.

Osvojene utrke

Osvojene utrke u natjecanjima sa statusom svjetskog prvenstva

Ostale pobjede

Pregled karijere

Po sezonama - cestovni motociklizam

Po natjecanjima - cestovni motociklizam

Povezani članci

Vanjske poveznice 
  motogp.com, Tetsuya Harada

Izvori 
 
  sportnetwork.net, Tetsuya Harada profile, pristupljeno 28. travnja 2022. 
  pilotegpmoto.com, HARADA Tetsuya, preuzeto 28. travnja 2022. 
  motorsportstats.com, Tetsuya Harada, pristupljeno 28. travnja 2022. 
  motorsportmagazine.com, Tetsuya Harada, pristupljeno 28. travnja 2022. 
  motorsport-archive.com, Tetsuya Harada, pristupljeno 28. travnja 2022. 
  the-sports.org, Tetsuya Harada, pristupljeno 28. travnja 2022. 
  motoracing-japan.com, MFJ ROAD RACE CHAMPIONSHIP , pristupljeno 28. travnja 2022. 
  racingmemo.free.fr, Les Champions Japonais, pristupljeno 28. travnja 2022. 
  

Japanski športski motociklisti